Miguel Ángel Martín Perdiguero, een voormalig Spaans wielrenner
 Miguel Ángel Martín, een Spaans golfprofessional